Jan Kruijer (1889-1965), Nederlands architect
 Janneke Ducro-Kruijer (1925-1968), Nederlands beeldhouwster
 Michel Kruijer (1977), Nederlands voetballer
 Silvia Kruijer (1974), Nederlands atlete